Курганка — село в Муромцевском районе Омской области России. Административный центр Курганского сельского поселения .

История 
Основана в 1806 г. В 1928 году состояло из 140 хозяйств, основное население — русские. Центр Курганского сельсовета Мало-Красноярского района Барабинского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Муромцевского района